Уња де Гато има више значења:

 Уња де Гато (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Уња де Гато (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Уња де Гато (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Уња де Гато (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Уња де Гато (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Уња де Гато (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Уња де Гато (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Уња де Гато (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Уња де Гато, Лома Бланка (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Уња де Гато (Хајакатлан де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Уња де Гато (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Уња де Гато (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику